EMLS 24 (КРИС)  - портал по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, содержащий базу по объектам недвижимости. Ресурс размещает данные об объектах недвижимости от частных лиц, предпринимателей и агентств. Согласно сервису alexa.com, сайт занимает первое место в категории недвижимости Санкт-Петербурга.  и 57-е место в рейтинге региональных сайтов РФ.

История 
EMLS 24 (единая мульти листинговая компания) (КРИС) основан в 1996 году, как рабочая база данных риэлторских компаний, обеспечивающая обмен информацией об объектах недвижимости между профессионалами. Это была закрытая межагентская система. База работала в режиме офлайн, на компьютерах фирм-абонентов устанавливалось специальное программное обеспечение – «Терминал Агента». Информацию по объектам заносили в основном секретари или менеджеры по рекламе риэлторских компаний.

В 2000-ом году компания заняла I место в Ежегодном конкурсе в сфере недвижимости "КАИССА", в номинации "Передовые технологии на рынке недвижимости"

В начале 2004 года появилась открытая часть базы. С этого времени информация по всем объектам EMLS 24 стала доступна всем пользователям сети Интернет. Информация на сайте обновлялась с задержкой - в режиме офлайн. В 2006 году произошел переход на работу в режиме онлайн. После добавления объекта в базу, с этого времени информация о нём сразу же становится доступной всем абонентам EMLS 24, а также посетителям сайта.

В 2013 году открыт новый раздел «Квартиры от застройщиков». Информация в раздел поступает напрямую от компаний-застройщиков и ежедневно синхронизируется с данными их отделов продаж: реальным наличием свободных квартир в продаже, их актуальной стоимости, планировками, метражом.

С декабря 2014 года EMLS входит в группу компаний "ЦИАН групп". В 2014-ом году EMLS 24, входящий в группу компаний "ЦИАН групп" вошел в 20 самых дорогих компаний  Рунета по версии журнала Forbes.

На август  2015 года с EMLS 24 сотрудничают 587 фирм-абонентов, свыше 17 тысяч профессиональных пользователей (агентов по недвижимости) и ресурс имеет около 20 тысяч уникальных посетителей в день.  На текущий момент EMLS 24 занимает 1  место в разделе "Недвижимость" среди интернет-ресурсов по Санкт-Петербургу. EMLS 24 представляет один из крупнейших реестров агентств недвижимости СПб и ЛО

Особенности 
Информация от рекламодателей проверяется службой контроля качества. В случае размещения недостоверной информации рекламодателю выносится  денежный штраф - 100 рублей за каждое недостоверное объявление.
Кроме того, при обнаружении недостоверной информации все объекты агента, нарушившего правила размещения объектов в базе, могут быть помечены специальным знаком «Информация, возможно, недостоверна» и опускаются в результатах поиска.

Возможности 

EMLS 24 – это рабочая база данных риэлторских компаний, которая обеспечивает обмен информацией по объектам недвижимости СПб и ЛО. Основными разделами базы являются:
 Рынок готового жилья
 Новостройки
 Жилая и коммерческая аренда
 Загородная и коммерческая недвижимость

EMLS 24 (КРИС) включает в себя комплекс средств и возможностей, таких как:

 Крупнейшую актуальную базу данных по объектам недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
 Общедоступный сайт по поиску и размещению объектов недвижимости
 Систему учёта кадров, объектов недвижимости и затрат на рекламу для агентств недвижимости
 Систему подачи рекламы в печатные и электронные СМИ Петербурга и Ленобласти (всего более 30 источников) 
 Систему интеграции данных, занесенных агентами на EMLS 24, на корпоративный сайт компании-абонента
 Поиск объекта возможен по двум опциям, как по параметрам адреса, так и непосредственно на карте
 С 2014-го года разработано мобильное приложение iEMLS для Android для iOS.  С 2016 г. приложение не поддерживается, в 2017г. запущена мобильная версия сайта
 На основании данных от абонентов EMLS 24 продавцы жилья могут получить прикидочную оценку своего объекта.
  EMLS 24 разработала программы по подготовке и повышению квалификации агентов в области компьютерной грамотности. Курсы рассчитаны на разные уровни знаний агентов. На август 2015 г. компьютерные курсы EMLS 24, основанные в 2011 году, прошли уже около 2000 агентов по недвижимости, а это свыше 10% всех агентов, официально работающих на рынке вторичного жилья СПб и ЛО (основываясь на данных Санкт-Петербургской палаты недвижимости.

Примечания 

Недвижимость